Diocle di Siracusa – legislatore arcaico
Diocle di Siracusa – demagogo del IV sec. a.C.